Lecanorineae es un suborden de Pezizomycetes Fungi.

Géneros 

Lecanora
Ochrolechia
Parmelia
Cetraria
Evernia
Usnea
Ramalina
Letharia
Alectoria

Referencias 
 C.J. Alexopolous, Charles W. Mims, M. Blackwell, Introductory Mycology, 4th ed. (John Wiley and Sons, Hoboken NJ, 2004) ISBN 0-471-52229-5

Lecanorales